Il doppio del torneo di tennis Sylt Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Gareth Williams 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Lee Pearson /  Grant Silcock (primo turno)
 Ashley Fisher /  Gareth Williams (finale)

 Edgardo Massa /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 James Greenhalgh /  Robert Lindstedt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sylt Challenger 2000